Budimír, un prénom slave.
 Budimír, un village de la région de Košice en Slovaquie.